Thymalus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Thymalus ingår i familjen flatbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flatbaggar
Thymalus